Die Boxkämpfe im Federgewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin fanden vom 11. bis 15. August in der Deutschlandhalle statt.

Wettkampfverlauf 
Im Federgewicht fehlten zwei große Namen. Zum einen der favorisierte US-Amerikaner Joe Church, der aus disziplinarischen Gründen vom Trainerteam aus Berlin wieder nach Hause geschickt wurde und zum anderen der Europameister von 1934 Otto Kästner aus Deutschland, der seine Teilnahme wegen einer Handverletzung absagen musste. Anstatt Kästner trat Josef Miner für das Deutsche Reich an. Er wurde zusammen mit dem Südafrikaner Charles Catterall und dem Ungar Dezső Frigyes als einer der besten Boxer der Gewichtsklasse angesehen.

Bis auf der Kampf zwischen dem US-Amerikaner Theodore Kara und Felipe Gabuco von den Philippinen in der ersten Runde, wurden alle Kämpfe nach Punkten entschieden. Kara konnte nach einem weiteren Sieg über den Esten Eval Seeberg ins Viertelfinale vordringen, wo er jedoch Catterall unterlag. Dieser traf im Halbfinale auf Miner und konnte auch diesen besiegen. Herausragend war jedoch der Argentinier Oscar Casanovas, der im Viertelfinale den späteren polnischen Europameister Aleksander Polus souverän besiegte und im Halbfinale einen weiteren beeindruckenden Sieg gegen Frigyes feierte. 

Das Finale sollte einen sehenswerten Kampf liefern. Casanovas landete durch eine Reihe von Haken gute Treffer bei Catterall und ging schließlich als Olympiasieger aus dem Kampf hervor.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Federgewicht